Zalog (gmina Kranj) – wieś w Słowenii, w gminie miejskiej Kranj 
 Zalog (gmina Straža) – wieś w Słowenii, w gminie Straža
 Zalog (Lublana) – dawna wieś w Słowenii, obecnie część Lublany